Добрый Бор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добрый Бор — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Добрый Бор — деревня в Лесном районе Тверской области.